Johann Reichert ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Reichert († 1797), deutscher Gärtner
 Johann Michael Reichert (1803–1874), deutscher Landwirt und Politiker, MdL Bayern 

Siehe auch:
 Johann Reichhart (1893–1972), deutscher Scharfrichter
 Johann Reichardt